Эудромеоза́вры (лат. Eudromaeosauria, буквально — «настоящие дромеозавры») — клада наземных тероподовых динозавров. Представители клады были относительно крупными оперёнными гиперплотоядными животными, которые процветали в меловом периоде.

Описание 
Ископаемые остатки эудромеозавров известны почти исключительно из Северного полушария. Появившись в раннем меловом периоде (аптская эпоха, около  назад), они сохранились до конца маастрихтской эпохи (66 млн лет назад). Самым ранним известным представителем клады является дромеозаврин Utahraptor ostrommaysi из формации , датированной  назад. Однако, более ранние окаменелости, датируемые  назад и принадлежавшие виду Nuthetes destructor и несколько неидентифицированных зубов из киммериджского яруса могут представлять эудромеозавров.

В то время как другие дромеозавриды заполняли разнообразные специализированные экологические ниши, в основном выполняя роль мелких хищников или более крупных рыбоядных форм, представители клады Eudromaeosauria функционировали как крупные хищники, которые охотились на среднюю и крупную добычу. Помимо своего обычно большого размера, эудромеозавры характеризуются некоторыми особенностями стопы. Первой особенностью были различия в положении канавок, к которым крепились кровеносные сосуды и кератиновые когти. У базальных дромеозаврид, таких, как Hesperonychus, эти канавки проходили параллельно друг другу по обе стороны от когтя по всей его длине. У эудромеозавров эти канавки были асимметричными, при этим внутренняя была разделена на две отдельные канавки и поднята к верху когтя, в то время как одинарная наружная канавка оставалась на средней линии.

Второй отличительной особенностью эудромеозавров является расширенная и удлинённая «пятка» на последней фаланге второго пальца, на той, где находился серповидный коготь. Наконец, первая кость второго пальца также имела увеличенное расширение на суставе — другое приспособление, связанное с серповидным когтем, которое помогло животному удерживать коготь над поверхностью земли. Кроме того, в отличие от родственных дромеозаврид, серповидный коготь эудромеозавров был более острым и более клиновидным по форме. У микрорапторин и уненлангиин коготь был более широким у основания.

Систематика 
Впервые эудромеозавров ввели в систематику Ник Лонгрич и Фил Карри в 2009 году как узловую кладу в качестве наиболее инклюзивной естественной группы, содержащей дромеозавра, велоцираптора, дейнониха, Saurornitholestes, их последнего общего предка и всех его потомков. Различные подсемейства также были пересмотрены и определены как клады, которые определяются как все виды, которые ближе к «тёзкам» групп, чем к дромеозавру или к любым «тёзкам» других подгрупп.

Входящие в состав эудромеозавров подгруппы часто меняются на основе нового анализа, но обычно состоят из следующих групп. Например, подсемейство велоцерапторин традиционно включает велоцираптора, дейнониха и Saurornitholestes и, хотя открытие Tsaagan укрепило эту группу, наличие в ней Saurornitholestes остаётся спорным. В подсемейство дромеозаврин обычно включают среднеразмерные и крупные виды с квадратными, коробкообразными черепами (другие подсемейства имеют более узкие морды). Ряд эудромеозавров не был привязан к какому-либо определённому подсемейству ввиду плохой сохранности ископаемых остатков.
Кладограмма (2012):

Кладограмма следует анализу 2015 года, проведённому Робертом ДеПалмой и его командой с использованием обновлённых данных Theropod Working Group. В этом анализе авторы сделали вывод, что некоторые эудромеозавры фактически оказались за её пределами и что традиционные группы, такие, как велоцирапторины, являются парафилетическими.

Примечания 

Дромеозавриды
Динозавры мелового периода